Pinki
 Pinki (ur. 1992)
 Pinki (ur. 1996)